Boston kan avse

 Boston (kortspel) – ett kortspel
 Bostonvals – en sällskapsdans
 Boston Marathon – ett maratonlopp
 Bombdåden vid Boston Marathon 2013 – ett terrordåd
 Bostongurka – en svensk livsmedelsprodukt

Musik
 Boston (musikgrupp) – en amerikansk rockgrupp
 Boston (musikalbum) – ett musikalbum av gruppen med samma namn

Geografi

Filippinerna 

 Boston (Davao Oriental), ort,

Irland 

 Boston (ort i Irland), Munster, An Clár,

Storbritannien 

 Boston, Lincolnshire, stad i England, 
 Boston District, distrikt i Lincolnshire, England
 Boston Spa, ort i West Yorkshire, England,

Sydafrika 

 Boston, ort i KwaZulu-Natal, UMgungundlovu District Municipality,

USA 

 Boston, Georgia, Thomas County, 
 Boston, Indiana, ort, Wayne County, 
 Boston, Kentucky, Nelson County, 
 Boston, Virginia, Accomack County, 
 Boston, delstatshuvudstad, Massachusetts, Suffolk County, 
 Greater Boston – ett storstadsområde
 Boston, Pennsylvania, Allegheny County, 
 Boston, Texas – en småort